Жељуша може бити:
 Жељуша (Димитровград), насељено мјесто у општини Димитровград, Република Србија
 Жељуша (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ